Бродовое — название населённых пунктов в России:

 Бродовое — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Бродовое — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.